

Patronyme 
 Claude Pouillet (1790-1868), scientifique et homme politique français ;
 Horace Pouillet (1878–1946), architecte de la région Nord-Pas-de-Calais ;
 Louis Pouillet (1840-1910), relieur français ;
 Thésée Pouillet (1849-1923), médecin française.